Мате Црнчевич (; 20 марта 1995, Меткович, Хорватия) — хорватский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе хорватского клуба «Неретва» Меткович.

В начале 2021 года стал игроком хорватского клуба «Динамо II» Загреб.

Летом 2021 года на правах аренды перешёл в боснийский клуб «Железничар».

В 2022 году подписал контракт с казахстанским клубом «Актобе».

Достижения 
 «Цибалия»
 Победитель Второй лиги: 2015/16

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Акжайык»